Ljestvice i sastavi skupina hrvatske košarkaške B-1 lige za sezonu 1996./97., koja je predstavljala treći stupanj hrvatske košarkaške lige za muškarce.

Zapad

Unutarnje poveznice  
 B-1 Hrvatska košarkaška liga 
 A-1 liga 1996./97.
 A-2 liga 1996./97. 
 Kup Krešimira Ćosića 1996./97.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

  

1996-97
m-3-B-1